Перша Ліга Туреччини 1967—1968  — 10-й сезон чемпіонату Туреччини з футболу. Титул вп'яте здобув Фенербахче.

Учасники

Турнірна таблиця 

  

Примітки: 
1. Клуб Алтай взяв участь у Кубку володарів кубків 1968—1969 як фіналіст Кубка Туреччини 1967—1968.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Туреччини на soccerway 
 Суперліга Туреччини на rsssf 

1967-1968
Туреччина
Туреччина